Jméno Kateřina Pechová se může vztahovat k následujícím osobnostem:

 Kateřina Pechová (1986) (* 1986) – česká herečka a zpěvačka
 Kateřina Pechová (1995) (* 1995) – česká herečka